John Poulett kan syfta på:

* John Poulett, 1:e baron Poulett (1585–1649), engelsk politiker
 John Poulett, 2:e baron Poulett (1615–1665),  engelsk peer
 John Poulett, 3:e baron Poulett (omkring 1641–1679), engelsk peer
 John Poulett, 1:e earl Poulett (1663–1743), engelsk peer
 John Poulett, 2:e earl Poulett (1708–1764), engelsk peer
 John Poulett, 4:e earl Poulett (1756–1819), engelsk peer
 John Poulett, 5:e earl Poulett (1783–1864), engelsk peer

Se även 
 John Paulet